Allium stramineum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium stramineum descrita por Schur es el Allium angulosum de L.
Allium stramineum descrita por Boiss. & Reut. es el  Allium scorzonerifolium de Desf. ex Redouté

Referencias